Vista Alegre (Barcelona) o Can Bacardí, edifici del barri d'Horta
 Vistalegre (Castelldefels) o Vista Alegre, barri de Castelldefels, al Baix Llobregat
 Vista Alegre (Eivissa), urbanització de la vila d'Eivissa.
 Vista Alegre (Manresa), barri de Manresa, al Bages
 Vista Alegre (Mataró), barri de Mataró, al Maresme
 Vistalegre (Ripoll) o Vista Alegre, barri de Ripoll.
 Vista Alegre (Santa Margarida de Montbui), barri de Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia
 Vista Alegre (Terrassa), o Vistalegre, urbanització de Terrassa (Vallès Occidental)
 Vista Alegre (Tiana), barri de Tiana, al Maresme
 Can Palet de Vista Alegre o Can Palet de Vistalegre, urbanització de Terrassa (Vallès Occidental)
 Carme – Vista Alegre, barri de Girona
 Lloret de Vistalegre, municipi de Mallorca
 Palacio de Vistalegre, pavelló multiús de Madrid on juga la secció de bàsquet del Real Madrid
 Vista Alegre (Rio de Janeiro), barri de la Zona Nord de Rio de Janeiro